Arma de raio

Ou ainda:
Blaster (malware)
Blaster (Star Wars)
Universo Blaster

Desambiguação